Moldt ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Moldt (* 1963), deutscher Historiker
 Ewald Moldt (1927–2019), deutscher Diplomat und Stellvertretender Außenminister der DDR
 Lutz Moldt (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mold
 Molt